Atoka ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Atoka (Kentucky), im Boyle County
 Atoka (New Mexico), im Eddy County
 Atoka (Oklahoma), im Atoka County
 Atoka (Tennessee), im Tipton County
 Atoka (Virginia), im Fauquier County
 Atoka County, Verwaltungseinheit in Oklahoma

Sonstiges:
 Atoka Lake, See im Atoka County, Oklahoma
 Atoka State Game Refuge, Park im Atoka County, Oklahoma

im NRHP gelistete Objekte:
 Atoka Armory, in Atoka, Oklahoma, ID-Nr. 88001372
 Atoka Community Building, in Atoka, Oklahoma, ID-Nr. 88001373
 Atoka Historic District, in Atoka, Virginia, ID-Nr. 04001266